Pułki huzarów noszące numer „6”:

Austriacki:
 6 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierski:
 Pułk Huzarów Nr 6 (1734–1918)

Niemiecki:
 6 Pułk Huzarów im. Hrabiego Goetzena (2 Śląski)

Rosyjski:
  (1806–1918). Nazwę wyróżniającą otrzymał na pamiątkę bitwy pod wsią Klasice, w powiecie drysieńskim, w której poległ szef pułku, generał Jakow Kulniew (†1 sierpnia 1812).

Linki zewnętrzne